Kasabi kann bedeuten:
Kasabi, Ort in Sambia
Kasabi (Marskrater)

Siehe auch:
Abdel Hadi al-Qasabi